Winter garden ("giardino d'inverno" in inglese) può indicare:

Architettura 
Stati Uniti d'America
 Winter Garden Atrium – edificio di New York
 Winter Garden Theatre – edificio di New York

Geografia 
 Winter Garden – centro abitato soppresso della contea di Kern, in California
 Winter Garden –  comune della contea di Orange, in Florida
 Winter Garden Region – area del Texas

Altro 
 Di Gi Charat - Winter Garden – serie spin off della serie animata Di Gi Charat
 Winter Garden – extended play di BoA e le Red Velvet del 2015

Pagine correlate 
 Winter Gardens (disambigua)